Аті́-су-Лан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 5 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1065 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2703,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Аті-су-Лан на сайті французького Національного інституту географії
 Аті-су-Лан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аті-су-Лан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена